Timée de Locres ou de Paros, philosophe pythagoricien, possiblement fictif ;
 Timée de Tauroménion ou de Syracuse, historien grec (346-250) ;
 Timée le Sophiste, philosophe grec ;
 Timée, dialogue de Platon.